Districte d'Andarab, subdivisió administrativa de la part sud de la província de Baghlan a l'Afganistan
 Andarab o Banow, capital del districte d'Andarab a l'Afganistan
 Riu Andarab, riu de l'Afganistan a la província de Baghlan
 Vall d'Andarab, vall que forma el riu Andarab entre el seu naixement al pas de Khawak i la seva desembocadura al riu Kunduz 
 Andarab o Andaraba, poblet del Turkmenistan proper a Merv 
 Andarab o Lambaran municipalitat del districte de Bardaa a l'Azerbaidjan